YBI steht für:
 Black Tickle Airport (IATA-Code), Flughafen von Black Tickle, Island of Ponds, Neufundland und Labrador

ybi steht für:
 Yamphu (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen in Nepal

Siehe auch:
 YbI2, siehe Ytterbium(II)-iodid
 YbI3, siehe Ytterbium(III)-iodid

Abkürzung